Perca steht für:
 eine Gattung der Familie Echte Barsche

Percă ist der Familienname folgender Personen:
 Aurel Percă (* 1951), rumänischer Geistlicher, Weihbischof in Iași

Perca ist der Name folgender Orte:
 Perca, italienischer Name von Percha, Gemeinde in Südtirol